Saussey ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saussey (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Saussey (Manche) im Département Manche

Siehe auch:
 Saussay